Соперничество футбольных клубов «Фиорентина» и «Ювентус» — это футбольное соперничество между между флорентийской «Фиорентиной» и туринским «Ювентусом». В отличие от большинства других футбольных дерби, это происходит не из-за географической близости (например, Миланское дерби); политического разногласия (Эль-Класико); или давней конкуренции (соперничество «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед»), а скорее это из-за развития последних десятилетий 20-го века, основанное на местном патриотизме, горечи и обвинениях в «воровстве»..

Соперничество подпитывалось спорными встречами в финалах кубков и конкуренцией на трансферном рынке. Игрока, переходящего из одного клуба в другой, особенно из Флоренции в Турин, болельщики обычно называют «предателем».

Ювентус — самая успешная команда итальянского футбола, выигравшая 36 чемпионских титулов, 14 титулов Кубка Италии и девять титулов Суперкубка Италии (все национальные рекорды). Тем временем «Фиорентина» выиграла два чемпионских титула, шесть титулов Кубка Италии и один Суперкубок Италии.

Образование 
В какой-то степени соперничество берёт свое начало в болельщиках местных команд в Тоскане, как и во многих других регионах Италии, уставших от того, что люди из своих городов отправляются поддерживать самые успешные команды страны, в первую очередь «Ювентус». Как и многие крупнейшие клубы Европы, «бьянконери» привлекали поклонников со всего мира, но Флоренция остался верен «Фиорентине». В дополнение к этому и типичному аспекту гордости между жителями двух важных городов, «Ювентус» обыграл «Фиорентину» со счетом 11:0 в их первой встрече лиги в 1928 году. Результат, который не был забыт ни одной группой болельщиков, несмотря на пройденное время. Они также участвовали в финале Кубка Италии 1960 года, который выиграл «Ювентус».

Чемпионский титул сезона 1981/1982 
В 1980 году «Фиорентину» купил Флавио Понтелло, человек из богатой семьи домостроителей, который стремился принести «фиолетовым» свой третий титул и построил команду вокруг итальянской звезды Джанкарло Антоньони. В последний день Серии А сезона 1981/82, когда обе команды боролись за национальный чемпионат, серия спорных решений в двух разных матчах усилила соперничество. В преддверии последней игры обе команды имели по 44 очкам, находясь в верхней части таблицы. «Фиорентина» встречалась с находящимся под угрозой вылета «Кальяри», которому нужно было очко, чтобы сохранить своё место в элитном дивизионе, в то время как «Ювентус» направился к «Катандзаро», занимающий седьмое место. «Фиорентине» не засчитали гол из-за толчка вратаря соперника, а «Кальяри» удалось удержать безголевую ничью и избежать вылета. В Калабрии «Катандзаро» отказали в пенальти, в то время как «Ювентус» получил пенальти, который он забил. «Чёрно-белые» выиграли матч со счетом 1:0 и получили своё 20-е скудетто. После этого плеймейкер «Фиорентины» Джанкарло Антоньони сказал: «Ci hanno rubato il titolo», что означает «Они украли титул». Фанаты «Фиорентины» вскоре придумали поговорку «meglio secondo che ladri», что означает «лучше быть вторым, чем вором».

Финал Кубка УЕФА 1989/1990 
«Ювентус» выиграл еще два чемпионата в 1980-х, в то время как «Фиорентина» показывала разные результаты. В 1985 году «Фиорентина» купила 18-летнего нападающего Роберто Баджо из «Виченцы» за 2,7 миллиарда лир (1,5 миллиона фунтов стерлингов). Считающийся одним из ведущих игроков лиги, он вывел «Фиорентину» в финал Кубка УЕФА сезона 1989/1990, устроив первый в истории турнира итальянский финал против их заклятого врага. У обеих сторон были встречи с немецкими командами в полуфиналах: «Фиорентина» обыграла «Вердер» за счёт гола на выезде, а «Ювентус» обыграл «Кёльн» с общим счётом 3:2.

Финал должен был состояться из двух матчей: первый матч должен был состояться в Турине, а второй — на «Стадио Партенио» в Авеллино, потому что домашний стадион «Фиорентины» находился на реконструкции к чемпионату мира по футболу 1990 года. Изначально оборудование было перенесено на стадион Ренато Кури в Перудже, находящийся довольно близко к Флоренции, но затем был перенесён еще дальше в наказание за то, что болельщики выбежали на поле во время матча с бременским «Вердером». Авеллино, несмотря на то, что он находился на юге Италии, был городом со многими фанатами «бьянконери», и это беспокоило сторонников «фиолетовых». Это беспокойство сменилось гневом, когда при счете 1:1 в Турине официальные лица пропустили очевидный фол Пьерлуиджи Казираги из «Ювентуса» на Селесте Пине из «Фиорентины», позволив отраженному выстрелу Анджело Алессио переобразоваться в голевой момент. В итоге «Ювентус» выиграл со счетом 3:1, а во время послематчевого интервью было слышно, как Пин кричал ladri (воры) в адрес менеджера «чёрно-белых» Дино Дзоффа. Между двумя матчами вратарь «Ювентуса» Стефано Таккони напомнил «Фиорентине», что они могут выиграть словесную войну, но его команда выиграет на поле. Ответный матч закончился со счетом 0:0, а «Ювентус» стал первой итальянской командой (шестой в Европе), выигравшей два титула Кубка УЕФА.

Трансфер Роберто Баджо 
К тому времени Понтелло страдал от экономических трудностей и подумывал о продаже ценного актива клуба: Роберто Баджо. «Ювентус» был клубом, готовым заплатить рекордный на тот момент гонорар в размере 25 миллиардов лир (8 миллионов фунтов стерлингов), что на тот момент являлось рекордной стоимостью для футболиста в мире. Его переход привёл к жестоким беспорядкам на улицах Флоренции, и фанаты осадили штаб-квартиру клуба. В отчётах указывалось бросание кирпичей, цепей и коктейлей Молотова. В течение двух дней после трансфера Понтелло был вынужден укрыться на стадионе «Артемио Франки», при этом было зафиксировано 50 травм и девять арестов. Баджо называли «предателем», но он по-прежнему любил Флоренцию и её футбольную команду. По возвращении в свой бывший дом он отказался исполнять пенальти, присужденный «Ювентусу», а также был замечен обнимающим шарф «Фиорентины», брошенный флорентийскими болельщиками, и размахивал им в направлении Курва-Фьезоле, оплота клубного ультрас. Хотя это вызвало симпатию к нему у последователей «Фиорентины», но это вызвало раскол между ним и сторонниками «Ювентуса».

1990-е и 2000-е 
В 1993 году «Фиорентина» вылетела в низшую лигу, и хотя они вернулись уже в следующем году, соперничество в последующие годы приобрело несколько односторонний характер. У обеих сторон были скандалы, с которыми приходилось иметь дело в 2000-х. В июне 2002 года «Фиорентина» объявила о банкротстве и была восстановлена братьями Делла Валле в августе 2002 года как Associazione Calcio Fiorentina e Fiorentina Viola, играющая в Серии C2, четвёртой профессиональная лиги Италии. Бывший игрок «Ювентуса» Анджело ди Ливио был единственным игроком, оставшимся в клубе, когда они вернулись в высший дивизион через два года. Обе команды, среди прочего, были замешаны в скандале с Кальчополи 2006 года, в результате которого «Ювентус» был переведён в Серию B и лишился двух последних титулов. Тем временем «Фиорентина» получила штраф в 15 очков на следующий сезон.

В 2012 году два клуба столкнулись после того, как «Ювентус» сделал запоздалую попытку перехватить стремление «Фиорентины» заполучить Димитра Бербатова. В конце концов, болгарин отверг предложения обоих клубов в пользу «Фулхэма», но это не помешало владельцам «Фиорентины» заявить, что их соперники «ничего не знали о таких ценностях, как честность, честная игра и спортивная этика».

Конец 2010-х и 2020-е годы 
История повторилась для «Фиорентины» летом 2017 года, когда братья делла Валле хотели продать клуб, но покупателей не было. Многие ведущие игроки, в том числе Матиас Весино, Гонсало Родригес, Борха Валеро и Чиприан Тэтэрушану, были освобождены или проданы, поскольку владельцы хотели возместить средства, а не инвестировать в клуб. Они хотели продлить контракт с местной звездой Федерико Бернардески, но он не хотел продлевать контракт с «Фиорентиной» и вместо этого добился перехода к «Ювентусу» за 40 миллионов евро по пятилетнему контракту. Поклонники ответили вульгарными баннерами с надписью «A chi non piacerebbe sputarti in faccia … Bernardeschi gobbo di merda», что переводится как «Кто бы не хотел плюнуть тебе в лицо, Бернардески, ты дерьмовый горбун». 9 февраля 2018 года Бернардески вернулся во Флоренцию, получая вульгарные оскорбления на протяжении всего матча. Он забил штрафной во втором тайме, чтобы заставить толпу замолчать. Из-за его ухода «Фиорентина» стремилась построить свой состав вокруг своего нового новобранца академии Федерико Кьезы, который играл в системе «Фиорентины» с 2007 года. Но в 2020 году Кьеза последовал за Бернардески в Турин по аренде (с обязательством купить на сумму 50 миллионов евро) и был встречен транспарантами, называющими его подлым и предателем. В январском трансферном окне 2022 года контракт молодого нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича истекал летом 2023 года, и из-за его нежелания подписывать новый контракт он был продан в «Ювентус» за 75 миллионов евро. Президент «Фиорентины» Рокко Комиссо, который хотел перевести нападающего за границу, раскритиковал Влаховича и его агентов, заявив: «Было ясно, что у него уже была сделка … Он отказывался от каждого предложения. Я много раз ездил в Англию, каждый раз, когда он говорил нет… он хотел разорить Фиорентину». Как и в случае с предыдущими трансферами, болельщики «Фиорентины» развесили различные оскорбительные баннеры, на этот раз в более резком и угрожающем тоне.

Официальные матчи 
Источник:

 ПФ = Полуфиналы
 ЧФ = Четвертьфиналы
 1/8 = 1/8 финала
 1/16 = 1/16 финала
 ГС = Групповая стадия
 Р1 = Раунд 1
 Р2 = Раунд 2

1 Финал Кубка Италии 1960 выиграл «Ювентус» в дополнительное время со счётом 3:2.

Соперничество в Серии A (1930—2022) 

• Итог: «Фиорентина» с 12 результатами выше, «Ювентус» с 71 результатом выше (на конец сезона 2021/22).

Примечания:
 Только «Ювентус» вышел в финальный раунд из 8 команд в 1946 году; «Фиорентина» заняла 5-е место в своей группе и не прошла квалификацию

Статистика 
На 3 сентября 2022.

Игроки, игравшие за оба клуба

Трансферы до сезона 1981/1982

Трансферы после сезона 1981/1982

Трофеи

Примечания 

ФК «Фиорентина»
ФК «Ювентус»
Футбольные дерби в Италии